Steffen „Speedy“ Fetzner (* 17. August 1968 in Karlsruhe) ist ein deutscher Tischtennisspieler. Er wurde im Jahr 1989 bei der Tischtennis-WM in Dortmund zusammen mit Jörg Roßkopf Weltmeister im Doppel. Zwischen 1988 und 1996 errang er mit Jörg Roßkopf sechs deutsche Meisterschaften im Herren-Doppel.

Werdegang 
„Speedy“ Fetzner wuchs in Spöck auf, wo er beim Turnverein in der Tischtennisabteilung seine ersten Bälle spielte.

Die meisten Erfolge erzielte der 1,69 m große Fetzner im Doppel mit Roßkopf. So gewannen die beiden 1986 sowohl die deutschen Jugendmeisterschaften als auch die Jugend-Europameisterschaft im Doppel. 1989 wurden sie gemeinsam Weltmeister. Bei den Olympischen Sommerspielen 1992 in Barcelona holten sie die Silbermedaille. Sechsmal wurden sie zusammen Deutscher Meister. Im Einzel erreichte Fetzner fünfmal das Endspiel, das er jedoch jedes Mal verlor.

Zwischen 1985 und 2000 bestritt Fetzner 206 Länderspiele. Danach beendete er seine internationale Laufbahn und arbeitete bis 2004 als Spielertrainer bei TTC Zugbrücke Grenzau.

Fetzner war ab Juli 2005 beim Deutschen Tischtennis-Bund Vizepräsident mit besonderer Aufgabenstellung. Zu seinem Tätigkeitsfeld gehörten die Bundesliga und die Öffentlichkeitsarbeit. Im April 2007 wurde er Cheftrainer einer Sportakademie in Doha (Katar).

Privat 
Fetzner ist seit Juli 1994 mit Belinda Leimberg verheiratet und hat zwei Töchter. Sein jüngerer Bruder Dirk gewann 1990/91 mit der TTG 1947 Walldorf die Deutschen Jugend-Mannschaftsmeisterschaft.

Vereine 
 1974–1980: TV Spöck
 1980–1981: TTV Ettlingen
 1981–1983: TTC Langensteinbach
 1983–1984: TTC Dietlingen
 1984–1994: Borussia Düsseldorf
 1994–1995: CFC Hertha 06 Berlin
 1995–1996: Falkenbergs BTK (SVE)
 1996–2004: TTC Zugbrücke Grenzau (auch als Spielertrainer)
 2004–2008: Tennis Borussia Berlin
 2008–2009: Hertha 06 Berlin
 2010: SV Glückauf Möllen (Bezirksliga, Aufstieg in Landesliga)
 2010–2011: TV Limbach (Aufsteiger in Regionalliga)
 2011–2015: TV Mosbach
 2015:  TTC Kerpen Illingen
 2016–2018: TV Mosbach
seit 2018: Oldenburger TB

Turnierergebnisse

Literatur 
 Dietmar Fuchs: Ein kleiner Mann mit Talent, Selbstvertrauen und Mut zur Kritikfähigkeit: Steffen Fetzner, Zeitschrift DTS, 1988/12 Seite 38–40
 Dietmar Fuchs: Die Rossi- und Speedy-Story, siebenteilige Serie, Zeitschrift DTS, 1990/3 Seite 36–37, 1990/4 Seite 44–45, 1990/5 Seite 48–49, 1990/6 Seite 34–35, 1990/9 Seite 42–43

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Borussia Düsseldorf)
Tischtennisspieler (TTC Zugbrücke Grenzau)
Tischtennistrainer (TTC Zugbrücke Grenzau)
Tischtennisspieler (Falkenbergs BTK)
Tischtennisfunktionär (DTTB)
Weltmeister (Tischtennis)
Deutscher Meister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Deutschland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1988
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Träger des Silbernen Lorbeerblattes
Person (Stutensee)
Deutscher
Geboren 1968
Mann